Mistrovství světa v plavání v roce 2001 bylo v pořadí devátým světovým šampionátem v plaveckých sportech. Konalo se pod patronací Mezinárodní plavecké federace FINA v dnech 16. až 29. července 2001 v japonské Fukuoce. 
Na mistrovství se soutěžilo o 61 sad medailí. Nejúspěšnější zemí podle počtu medailí se staly Spojené státy americké s 26 cennými kovy, podle počtu zlatých medailí je předstihla Austrálie (13 zlatých). Individuální trofeje pro nejlepší plavce FINA udělila Ianu Thorpovi, který jako první v historii získal šest zlatých medailí (tři individuální a tři štafetové), z žen Inge do Bruijnové. Celkem se šampionátu účastnilo téměř 1500 plavců a plavkyň ze 134 zemí. 
Z Čechů se v bazénovém plavání do finále dostali Jana Pechanová na 800 metrů volný způsob (7. místo), Daniel Málek na 200 metrů prsa a Ilona Hlaváčková na 100 metrů znak (oba 8. místo).

Medailové pořadí

Plavání Muži

Volný způsob

50 m volný způsob 
Finále 23. července

100 m volný způsob 
Finále 27. července

200 m volný způsob 
Finále 25. července

400 m volný způsob 
Finále 22. července

800 m volný způsob 
Finále 24. července

1500 m volný způsob 
Finále 29. července

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 28. července

100 m motýlek 
Finále 26. července

200 m motýlek 
Finále 24. července

Znak

50 m znak 
Finále 25. července

100 m znak 
Finále 23. července

200 m znak 
Finále 27. července

Prsa

50 m prsa 
Finále 29. července

100 m prsa 
Finále 24. července

200 m prsa 
Finále 26. července

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 26. července

400 m polohový závod 
Finále 28. července

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob 
Finále 22. července

Štafeta 4 x 200 m volný způsob 
Finále 27. července

Štafeta 4 x 100 m polohový závod 
Finále 28. července

Dálkové plavání

5 kilometrů 
Finále 16. července

10 kilometrů 
Finále 18. července

25 kilometrů 
Finále 21. července

Plavání ženy

Volný způsob

50 m volný způsob 
Finále 29. července

100 m volný způsob 
Finále 25. července

200 m volný způsob 
Finále 27. července

400 m volný způsob 
Finále 29. července

800 m volný způsob 
Finále 23. července

1500 m volný způsob 
Finále 28. července

Motýlek

50 m motýlek 
Finále 26. července

100 m motýlek 
Finále 28. července

200 m motýlek 
Finále 23. července

Znak

50 m znak 
Finále 24. července

100 m znak 
Finále 28. července

200 m znak 
Finále 26. července

Prsa

50 m prsa 
Finále 27. července

100 m prsa 
Finále 23. července

200 m prsa 
Finále 25. července

Polohový závod

200 m polohový závod 
Finále 27. července

400 m polohový závod 
Finále 22. července

Štafeta

Štafeta 4 x 100 m volný způsob 
Finále 23. července

Štafeta 4 x 200 m volný způsob 
Finále 25. července

Štafeta 4 x 100 m polohový závod 
Finále 29. července

Dálkové plavání

5 kilometrů 
Finále 16. července

10 kilometrů 
Finále 18. července

25 kilometrů 
Finále 21. července

Synchronizovanéplavání

Sólo 
Finále 19. července

Duety 
Finále 20. července

Družstva 
Finále 21. července

Skoky muži

1 metr 
Finále 27. července

3 metry 
Finále 24. července

10 metrů 
Finále 29. července

Synchronní skoky 3 metry 
Finále 22. července

Synchronní skoky 10 metrů 
Finále 26. července

Skoky ženy

1 metr 
Finále 23. července

3 metry 
Finále 27. července

10 metrů 
Finále 25. července

Synchronní skoky 3 metry 
Finále 26. července

Synchronní skoky 10 metrů 
Finále 22. července

Vodní pólo muži 

 Finále
 ESP – YUG 4:2

 Utkání o 3. místo
 ITA – RUS 6:7

 Utkání o 5. místo
 GRE – HUN 5:8

 Utkání o 7. místo
 CRO – USA 9:10

Vodní pólo ženy 

 Finále
 ITA – HUN 7:3

 Utkání o 3. místo
 USA – CAN 5:6

 Utkání o 5. místo
 AUS – RUS 8:6

 Utkání o 7. místo
 GRE – KAZ 7:2

Reference 

2001
Plavání v roce 2001
Plavání v Japonsku
Sportovní události v Japonsku
Sport ve Fukuoce
Sport v Japonsku v roce 2001